Франц Экснер:
  (1802—1853) — австрийский философ.
 Экснер, Франц Серафин (1849–1926) — австрийский физик.
  (1881–1947) — австрийский юрист-криминолог.

 Примечания